

Bande dessinée 
 My Teen Romantic Comedy SNAFU, bande dessinée japonaise.

Cinéma 
 American Comedy Awards, ensemble de récompenses américaines.
 Bowers Comedy Corporation, société de production cinématographique.
 Festival international du film Comedy Cluj, festival de cinéma (Roumanie).
 Rio Sex Comedy, film franco-brésilien de Jonathan Nossiter (2010).
 Sex Is Comedy, film français de Catherine Breillat (2002).
 Stoner comedy, genre cinématographique.
 Screwball comedy, sous-genre de la comédie hollywoodienne.
 The Comedy, film américain de Rick Alverson (2012).
 The Underground Comedy Movie, film américain (1999).
 Vim Comedy Film Company, société de production cinématographique américaine (1915).

Musique 
 Comedy Central Records, label discographique.
 Comedy rock, genre de musique rock.

Spectacle 
 Comedy club, type d'établissement américain consacré à l'humour sur scène.
 Couscous Comedy Show, souper-spectacle canadien d’humour et de variété.
 The Comedy Store (Londres), club anglais.
 The Comedy Store (Los Angeles), boîte de nuit américaine.

Télévision 
 Comedy Central, chaîne de télévision américaine.
 Comedy Gold, chaîne de télévision canadienne.
 Comedy Inc., série télévisée australienne.
 Inside Jamel Comedy Club, série télévisée française.
 Jamel Comedy Club, émission de télévision française.
 Paramount Comedy, chaîne de télévision espagnole.
 The Comedy Network, chaîne de télévision canadienne.

Théâtre 
 British Comedy Awards, cérémonie de récompenses théâtrales (Royaume-Uni).
 Sir Charles Grandison, or, The happy man: a comedy in five acts, pièce de théâtre de Jane Austen.

Voir aussi